Tschaplygina () ist der Name russischer Orte:

 Tschaplygina (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Tschaplygina (Orjol), Dorf in der Oblast Orjol